

Földrajz
Győr-Moson-Sopron megye:
Győr
Más:
Alsógyőröd (szk. Dolný Ďur, korábban Malý Jurad), Nagygyőröd része
Borsosgyőr, Pápa része, Veszprém megye
Diósgyőr, Miskolc része, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Felsőgyőr, Miskolc része
Felsőgyőröd (Kisgyőröd, szk. Horný Ďur, korábban Veľký Jurad), Nagygyőröd része
Kisgyőr, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Nagygyőröd (szk. Veľký Ďur), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Pénzesgyőr, Veszprém megye
Szolgagyőr (szk. Posádka), Udvarnok része, Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galgóci járás

Személyek
Fekete Győr István (*1936) magyar zenetanár, zeneszerző